Са́ндемусе () — норвезьке прізвище.

 Аксель Сандемусе (*1899 — †1965) — норвезький письменник
 Ібен Сандемусе (*1950) — норвезька мисткиня

Норвезькі прізвища